The Stage puede referirse a:

 «The Stage», canción de Avenged Sevenfold de 2016;
 The Stage, álbum de Avenged Sevenfold de 2016;
 The Stage, periódico semanal británico sobre teatro.